

Carriera
Con l' ha disputato i Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Palmarès

Stella Rossa: 2020-21

Stella Rossa: 2021

Stella Rossa: 2020-21

Collegamenti esterni

Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per l'Australia